Ardo peut désigner :
 Ardo, un noble wisigoth du début du  
 , prénom estonien
 Nana Ardo, un comédien camerounais
 Collé Ardo Sow, une styliste sénégalaise
 Communauté rurale de Guet Ardo, une communauté rurale du Sénégal